La Route nationale 565 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 565 en Belgique ;
 Route nationale 565, en France métropolitaine

Voir aussi